

Cinema 
 Auld Lang Syne – cortometraggio del 1911 diretto da Laurence Trimble
 Auld Lang Syne – film del 1917 diretto da Sidney Morgan
 Auld Lang Syne – film del 1929 diretto da George Pearson

Musica 
 Auld Lang Syne – canzone nota in Italia come Valzer delle candele o Il canto dell'addio
 Auld Lang Syne – album dei Suidakra del 1998
 Auld Lang Syne – singolo di Mariah Carey del 2010